Лугађија може бити:

 Лугађија (Пећ), насеље у општини Пећ, Косово и Метохија, Република Србија
 Лугађија (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Косово и Метохија, Република Србија